Лиховидов — фамилия; имеет женскую форму Лиховидова.
 Лиховидов, Николай Иванович (род. 1966) — украинский футболист, полузащитник. 
 Лиховидов, Семён Фёдорович (1918—2005) — командир понтонной роты, старший лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Лиховид
 Лиховидово